Футбольная лига Англии в сезоне 1957/58 — 60-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз в своей истории стал «Вулверхэмптон Уондерерс». Второй дивизион выиграл «Вест Хэм Юнайтед», Третий северный дивизион — «Сканторп энд Линдси Юнайтед», Третий южный дивизион — «Брайтон энд Хоув Альбион».

В этом сезоне произошла мюнхенская катастрофа, в которой погибли 8 игроков основного состава «Манчестер Юнайтед», возвращавшихся домой из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов.

Также это был последний сезон Футбольной лиги, состоящей из трёх дивизионов (начиная с сезона 1920/21 в Футбольной лиге появился Третий дивизион, а с сезона 1921/22 он состоял из двух секций, северной и южной). В следующем сезоне Футбольная лига расширилась до четырёх дивизионов.

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1957/58 на RSSSF.com 

1957
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1957 году
Спорт в Великобритании в 1958 году